Wallingford (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Wallingford (Iowa), een plaats in de staat Iowa in de Verenigde Staten
 Wallingford (Seattle), een buurt in de stad Seattle in de Verenigde Staten
 Wallingford Center, een plaats in de staat Connecticut in de Verenigde Staten
 Wallingford Riegger, een componist, dirigent en cellist uit de Verenigde Staten